Кротовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область
 Кротовское сельское поселение — входит в Ярцевский район

Тюменская область
 Кротовское сельское поселение — входит в Аромашевский район